

Astronomia 
 2478 Tokai – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Tōkai – città della prefettura di Aichi
 Tōkai – villaggio della prefettura di Ibaraki
 Regione di Tōkai – regione dell'isola di Honshū
 Sudafrica
 Tokai – sobborgo di Città del Capo

Pagine correlate 
 Tokaj